Пекарна може да се отнася за:
 Хлебопекарна (предприятие)
 Хлебопекарна (кухненски уред)